Davisov pokal 1983 je bil dvainsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 30. september - 2. oktober

Ameriški del

Vzhodni del

Evropski del

Cona A

Cona B

1983 v športu
1983